«Философия имени» — работа А. Ф. Лосева, написанная в 1923 году и опубликованная 1927 году.
 «Философия имени» — работа С. Н. Булгакова, написанная в 1919—23 годах и опубликованная в 1953 году.